Tálamo (do grego thálamos = quarto, câmara) pode referir-se a:

 leito nupcial e por extensão, o quarto onde o casal tem sua intimidade. Na acepção moderna, é um dos sinônimos para o casamento;
 em botânica, é sinónimo de receptáculo floral;
 em anatomia humana, tálamo é uma parte do encéfalo.

Desambiguação